Artur Brauner – produttore cinematografico tedesco di discendenza ebraica
 Bohuslav Brauner – chimico ceco
 Françoise Brauner – pediatra e psichiatra infantile franco-austriaca impegnata nelle Brigate internazionali nella guerra civile spagnola
 Victor Brauner – pittore rumeno